Szkok Iván (Szombathely, 1944. június 19. –) magyar szobrász és festőművész.

Életútja 

Díjak

Kiállításai

Egyéni 

 1970 • Fiatal Művészek Klubja, Budapest
 1971 • Ferencvárosi Pincegaléria, Budapest
 1972 • Karcag
 1974 • Szeged • Műcsarnok, Budapest
 1975 • Szeged • Műcsarnok, Budapest (kat.) • Horváth E. Galéria, Balassagyarmat • Studió Galéria, Balassagyarmat
 1976 • Stúdió Galéria, Budapest
 1982, 1984, 1986, 1988 • Atrium Hyatt Hotel, Budapest
 1982 • Halászbástya, Balatonkenese
 1985 • Művelődési Ház, Komárom
 1986 • Csontváry Terem, Budapest
 1987 • Ifjúsági Ház, Eger
 1989 • Atlantic Fine Editions, Houston (USA) • Allen A. G., Lake Tahoe (USA) • Vigadó Galéria, Budapest (kat.)
 1990 • Kastély Galéria, Szirák • Megyei Művelődési Központ, Szombathely
 1991 • Kiskőrös • World Trade Center, Bécs
 1996 • Csontváry Terem, Budapest
 1997 • Vármúzeum, Simontornya • MOL Galéria, Szolnok
 1998 • Bank Center Galéria, Budapest • Mátyás Király Művelődési Ház, Visegrád
 1999 • Csók Galéria, Budapest

Források 
 https://artportal.hu/lexikon-muvesz/szkok-ivan-3440/
 http://www.visegrad.hu/szkok-ivan

1944-ben született személyek
Élő személyek
Magyar festők
Magyar szobrászok
Szombathelyiek